Sechta ist der Name zweier Flüsse im Ostalbkreis in Baden-Württemberg:

 Röhlinger Sechta, rechter Zufluss der Jagst bei Schwabsberg, Gemeinde Rainau
 Schneidheimer Sechta, linker Zufluss der Eger in Bopfingen